Sierra Nevada (spansk: "snedækket bjergkæde") er navnet på flere forskellige bjergkæder:
 Sierra Nevada, Spanien i Andalusien
 Sierra Nevada, USA i Californien og Nevada
 Sierra Nevada, Mexico, også kendt som det Trans-Mexikanske Vulkanske Bælte
 Sierra Nevada de Lagunas Bravas i Chile og Argentina
 Sierra Nevada de Mérida i Venezuela
 Sierra Nevada de Santa Marta i Colombia)